

Блеквотер — місто, штат Міссурі
 Блеквотер — переписна місцевість, штат Аризона